La denominación Condado de Chatham puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Chatham, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Chatham, condado de Georgia.